Cette page contient les pages d'homonymie de Đorđević et Djordjević.

 Aleksandar Đorđević (1967-), joueur de basket-ball serbe ;
 Damien Djordjevic (1984-), patineur artistique français ;
 Dragutin Đorđević (1866-1933), architecte serbe ;
 Dušan Đorđević (1983-), joueur de basket-ball serbe ;
 Filip Djordjevic (1987-), footballeur serbe ;
 Kristijan Đorđević (1976-), footballeur serbe ;
 Nenad Đorđević (1979-), footballeur serbe ;
 Predrag Đorđević (1972-), footballeur serbo-grec ;
 Slavoljub Đorđević (1981-), footballeur serbe ; 
 Vlastimir Đorđević (1948-), général serbe ;
 Zoran Đorđević (1962-), réalisateur serbe et brésilien de cinéma, de télévision et de théâtre ;
 Zoran Đorđević (1952-), entraîneur de football serbe.

Homonymie de patronyme